Носсен — город в Германии, в земле Саксония.
 Носсен — средневековый замок на высоком берегу реки Фрайбергер-Мульде в немецком городе Носсен в федеральной земле Саксония.